Gunpowder (polvere nera in lingua inglese) può indicare:

 Gunpowder – varietà di tè verde
 Gunpowder – miniserie televisiva britannica
 Gunpowder River – fiume del Maryland
 Congiura delle polveri (Gunpowder Plot) – complotto tentato nel 1605 in Inghilterra